O Fortaleza Esporte Clube fez sua 104ª temporada em 2022. No ano, disputou a Copa do Nordeste, conquistando o 2º título na copa. Sagrou-se Campeão Cearense, faturando o tetracampeonato e o 45º troféu da competição. Em sua primeira participação na Copa Libertadores da América, foi eliminado nas oitavas de final da competição. Por mais um ano seguido, alcançou a fase quartas-de-final da Copa do Brasil, onde foi eliminado. Por fim, disputou o Campeonato Brasileiro pelo quarto ano seguido, alcançando a 8ª colocação.

A temporada do clube teve início no dia 10 de janeiro, com a reapresentação e início dos trabalhos. A primeira partida ocorreu no dia 30 de janeiro, contra o , pela Copa do Nordeste.

Visão geral da temporada

Eventos anteriores

Elenco 
Após uma temporada com diversas marcas quebradas, foi anunciado a renovação do contrato do técnico Juan Pablo Vojvoda. O elenco tirou férias de 1 mês após o fim do Campeonato Brasileiro. Por conta das diversas competições a disputar e por conta, ainda, do nível dessas competições, o elenco foi reforçado e, em certo nível, reformulado, contando com volta de empréstimos, fins de contrato, entre outros fatores.

 Chegadas
 Compra definitiva: o primeiro reforço anunciado foi o zagueiro/lateral direito equatoriano Anthony Landázuri, com contrato de 2 anos, seguido de uma promessa do futebol sul-americano, o zagueiro colombiano Brayan Ceballos, do Deportes Quindío, até 2024. O goleiro Fernando Miguel, que atuou no  na temporada passada, emprestado pelo , foi o quarto reforço do leão para a temporada, com contrato até o fim do ano.
 Empréstimo: Wagner Leonardo, do , foi o primeiro jogador anunciado como empréstimo, com contrato até 03/2023 e opção de compra. O segundo empréstimo anunciado foi o lateral esquerdo Juninho Capixaba, ex-, emprestado pelo .

 Saídas
 Retorno de Empréstimo: Daniel Guedes teve seu empréstimo encerrado e retornou ao .
 Fim de contrato: o zagueiro Jackson foi o segundo jogador que deixou o Fortaleza após a temporada 2021. Édson Cariús também deixou o Fortaleza após fim de contrato, em dezembro de 2021. Após 3 temporadas no clube, o atacante Osvaldo também deixou o Fortaleza, após não ter o contrato renovado.
 Empréstimos: o meio-campista Pablo foi emprestado ao , Gustavo Coutinho, atacante, foi emprestado ao  e o zagueiro João Paulo teve como destino o .
 
 Renovações
 Compras definitivas: Matheus Jussa, volante emprestado pelo  na temporada passada, teve sua compra anunciada em definitivo. Além dele, foi encaminhado junto ao  a compra definitiva de Marcelo Benevenuto, também emprestado na temporada 2021.
 Renovação de contrato: Matheus Vargas teve contrato renovado até 31 de dezembro de 2023 e Marcelo Boeck renovou por mais um ano, indo para a sexta temporada no clube.
 Renovação de empréstimo: O Corinthians renovou o empréstimo do volante Éderson até o fim de 2022.

Copa do Nordeste 
Em 6 de dezembro de 2021, ainda durante a temporada 2021, foi realizado o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste. Inserido no pote 01, o Fortaleza foi sorteado no grupo A, tendo como adversários , , , , , ,  e .

Janeiro: reapresentação e estreia

Elenco 
O elenco do clube se reapresentou em 10 de janeiro, visando o início da preparação para as competições do ano.

 Chegadas
 Empréstimo: na mesma semana que se reapresentou, dia 13 de janeiro, o Fortaleza anunciou a contratação do atacante argentino Silvio Romero, que vem por empréstimo com opção de compra em até dois anos junto ao .
 Compra definitiva: Em 22 de janeiro, foi anunciado a chegada do atacante Moisés, que jogou a temporada 2021 pela .

 Renovações
 Renovação de empréstimo: o meio campista Lucas Lima renovou por mais uma temporada com o clube, sendo emprestado pelo .

 Saídas
 Vendas: o atacante David foi vendido ao , mantendo 10% dos seus direitos com o clube do Pici. Outro atacante que se despede do tricolor é Wellington Paulista.
 Empréstimos: em 17 de janeiro, foi confirmado o empréstimo do lateral Bruno Melo para o  até o final do ano. Em 21 de janeiro, a equipe do  confirmou o empréstimo do goleiro Kennedy.
 Outros: a dois dias da estreia, o volante Éderson deixou o Fortaleza e retornou ao  para ser vendido ao Salernitana, da Itália.

Copa do Nordeste 
A estreia do clube ocorreu no dia 30 de janeiro, contra o  na Arena Castelão, com direito a goleada: 5x0 para o time da casa.

Fevereiro

Elenco 
 Chegadas
 Compra definitiva: o atacante Renato Kayzer foi a primeira contratação anunciada em fevereiro, até 12/2025, com 60% dos direitos adquiridos pelo leão. Destaque da base do clube no ano passado, o Fortaleza comprou 50% do passe do zagueiro Habraão junto ao .
 Empréstimo: O Fortaleza também anunciou o empréstimo do volante Zé Welison, pertencente ao  até o fim da temporada.

 Renovações
 Renovação de contrato: o Fortaleza renovou o contrato com o lateral Yago Pikachu e com o meia Lucas Crispim por 1 ano, até o fim de 2023.

 Saídas
 Empréstimo: o meia Luiz Henrique e o zagueiro Juan Quintero foram emprestados ao  até o fim da temporada. O colombiano Quintero não retorna ao Fortaleza já que seu contrato se encerra no fim do ano. O goleiro Felipe Alves também foi emprestado, dessa vez ao . O meia Thiaguinho foi emprestado ao , utilizado inicialmente no  durante a Série A2 do Paulistão.

Copa do Nordeste 
Iniciando o mês de fevereiro, pela 1ª rodada da competição, o Fortaleza enfrentou seu primeiro rival estadual: vitória por 2x0 contra o , jogando na Arena Castelão, mas dessa vez como visitante. No primeiro Clássico-Rei do ano, igualdade no placar: 1x1. Pela quarta rodada da competição, o Fortaleza jogou pela primeira vez fora do estado, empatando com o  por 2x2, em Pernambuco. Pela quinta rodada, o Fortaleza cedeu o empate ao  após sair vencendo. Na rodada seguinte, o clube voltou a vencer ao fazer 3x1 no .

Campeonato Brasileiro 
Em 2 de fevereiro, a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro de 2022. Com previsão de início em 9 de abril, o Fortaleza fará sua estreia jogando na Arena Castelão, contra o .

Campeonato Cearense 
Em 19 de fevereiro, após a finalização da primeira fase do Campeonato Cearense 2022, o  foi confirmado como adversário do Fortaleza nas quartas-de-final, após terminar em 3º lugar da fase. Na estreia, em 24 de fevereiro, o time saiu vitorioso pelo placar mínimo: 1x0.

Março

Elenco 
 Saídas
 Retorno de Empréstimo: o zagueiro Wagner Leonardo teve seu retorno ao  confirmado, por pedido do atleta.
 Empréstimo: o Fortaleza confirmou o empréstimo do atacante Edinho ao .

Campeonato Cearense 
Iniciando o mês, o Fortaleza goleou o  pela partida de volta das quartas-de-final do Campeonato Cearense e assim avançou para a semi, onde irá enfrentar o , no primeiro Clássico das Cores do ano. Pela primeira partida do Clássico, o Fortaleza voltou a vencer o  após quatro anos. Pelo jogo de volta, agora como mandante, o Fortaleza venceu novamente o Clássico por 2x1 (placar agregado: 3x1), avançando a final, onde irá enfrentar o .

Copa do Nordeste 
Ainda no começo do mês, pela sétima rodada, o Fortaleza carimbou a classificação às quartas-de-final da competição após empatar com o  em Teresina por 1x1. Finalizando a fase de grupos, o clube venceu o  por 2x0, garantindo o primeiro lugar do grupo, tendo adversário das quartas-de-final o . Pelas quartas-de-final, uma goleada por 5x1, após virada contra o . Na Semifinal, o Fortaleza venceu o  e avançou a final. Fechando o mês, o Fortaleza empatou com o  por 1x1, jogando em Pernambuco, no primeiro jogo da final da competição.

Copa do Brasil 
O sorteio da terceira fase - fase de entrada do Fortaleza - aconteceu em 28 de março de 2022, sendo o primeiro confronto do clube contra o , com a primeira partida ocorrendo em Fortaleza.

Copa Libertadores 
A Conmebol confirmou que os sorteios das competições sul-americanas irão ocorrer em 25 de março, a partir das 12h. O Fortaleza integra o grupo F e terá como adversários o ,  e .

Abril: bicampeão do Nordeste e tetracampeão cearense invictos

Copa do Nordeste 
Em 3 de abril, após vencer o  por 1–0 (2–1 no agregado), o Fortaleza se sagrou bicampeão nordestino, faturando a Copa do Nordeste de 2022 de forma invicta.

Copa Libertadores 
Estreando na competição, o Fortaleza foi derrotado em casa pelo  por 2x1. Contra o , pela segunda rodada da competição, uma nova derrota por 2x0. Pela terceira rodada, o Fortaleza encerrou o mês de outubro vencendo sua primeira partida na história da Libertadores: 2x1 contra o .

Campeonato Brasileiro 
O Fortaleza estreou pelo Brasileirão 2022 com derrota, em casa, para o  pelo placar mínimo. Pela segunda rodada, uma nova derrota: dessa vez 2x1, de virada, para o , em Porto Alegre.

Copa do Brasil 
Estreando na Copa do Brasil diretamente na terceira fase, o clube enfrentou o  da Bahia e venceu o jogo de ida, no Castelão por 3x0.

Campeonato Cearense 
Pela final da competição, o Fortaleza enfrentou o  em dois jogos na Arena Castelão: a ida, com o Caucaia sendo mandante, um empate de 0x0, deixando a decisão para o jogo da volta. Com casa cheia, no jogo da volta, o Fortaleza goleou o Caucaia por 4x0 e faturou o tetracampeonato cearense, seu 45º título da competição.

Maio: classificação às oitavas-de-final da Libertadores

Campeonato Brasileiro 
Iniciando o mês, o time foi a São Paulo enfrentar o  pela quarta rodada do Brasileirão e saiu de lá derrotado por 1x0. Enfrentando o  veio o primeiro ponto no campeonato após empate por 1x1. Pela sexta rodada, uma nova derrota para o : 3x1 de virada, no Rio de Janeiro. Na sétima rodada mais uma derrota, dessa vez contra o  jogando em Fortaleza. Na última partida do mês o Fortaleza arrancou seu segundo ponto no Brasileirão, ao empatar com o  por 1x1.

Copa Libertadores 
Pela quarta rodada da Libertadores, o Fortaleza empatou contra o  em casa. Em Lima, o Fortaleza conquistou sua primeira vitória fora do Brasil ao vencer por 2x0 o . Jogando contra o , pela última rodada da Libertadores, o Fortaleza seguiu fazendo história: 4x3, em Santiago, e uma classificação histórica e inédita às Oitavas de Final da competição. No dia 27 de maio foi realizado o sorteio da fase Oitavas de Final e do chaveamento restante da competição. O adversário sorteado foi o  e o Fortaleza realizará o primeiro jogo do confronto em casa e o segundo em La Plata, na Argentina.

Copa do Brasil 
Pela partida de volta da terceira fase, o clube venceu o  por 1x0 em Salvador (4x0 no agregado), sendo a primeira vitória do clube fora do estado do Ceará na temporada.

Junho

Elenco 
 Saídas
Rescisão de contrato: Em 15 de junho, o Fortaleza comunicou a saída do jogador Ángelo Henríquez do elenco.

 Chegadas
Empréstimo: no final do mês, Thiago Galhardo foi anunciado como reforço do Fortaleza, vindo de empréstimo junto ao  até o fim da temporada.
 Compra definitiva: o segundo reforço da metade da temporada foi o volante Lucas Sasha, com contrato de dois anos.

Campeonato Brasileiro 
O mês iniciou com um Clássico-Rei onde, após várias polêmicas em campo, o tricolor saiu derrotado para o rival pelo placar mínimo. Na 9ª rodada, o Fortaleza encerrou o jejum de vitórias no Brasileirão e venceu a primeira da temporada na competição: 2x1 contra o  no Maracanã. Pela décima rodada, o clube empatou com o  por 1x1. Na outra rodada um novo empate em casa, sem gols, contra o . Fora de casa, o Fortaleza foi derrotado pelo  em Florianópolis por 3x2. Pela 13ª rodada, o leão voltou a vencer e saiu da lanterna ao derrotar o  por 1x0, no Castelão. Encerrando a competição no mês de junho, após uma virada no final do jogo, o Fortaleza perdeu pro  por 3–2.

Copa do Brasil 
Em 7 de junho foi realizado o sorteio das oitavas de final da competição, onde, repetindo a temporada anterior, o Fortaleza enfrentará o rival . No primeiro jogo do confronto, o Fortaleza venceu o clássico por 2x0, interrompendo a sequência de três jogos sem vencer e levando a vantagem para o segundo jogo.

Copa Libertadores 
No primeiro encontro das oitavas-de-final, o clube empatou com o  em casa por 1–1.

Julho

Elenco 
 Saídas
Empréstimo: No início do mês o empréstimo do atacante Renato Kayzer ao Daejeon Hana Citizen FC foi confirmado. Na metade do mês, o  anunciou o empréstimo do atacante Igor Torres. No final do mês foi confirmado o empréstimo de Matheus Jussa para o Qatar SC, do Catar. Felipe Alves, que estava atuando por empréstimo no , foi emprestado ao .
Rescisão de contrato: Após a classificação às quartas-de-final da Copa do Brasil, o meio-campista Yago Pikachu a sua saída do clube com destino ao Japão.

 Chegadas
 Compra definitiva: o primeiro reforço do mês anunciado foi o meia Otero até o fim da temporada. Posteriormente foi anunciada também a chegada do zagueiro/lateral direito Emanuel Britéz com contrato até o fim de 2024. A terceira contratação foi o volante Fabrício Baiano também com contrato até o meio de 2024. O último reforço anunciado do mês foi o goleiro Luan Polli ao clube.

Campeonato Brasileiro 
No primeiro jogo do mês, contra o , o clube foi derrotado por 2–1 em Curitiba. Pela 15ª rodada, o clube empatou sem gols contra o então líder  no Castelão. Na rodada seguinte, enfrentou e venceu o  por 1–0 em Goiânia. Novamente jogando fora de casa, o clube perdeu por 2–1 para o . Finalizando o turno, empate sem gols contra o . No último jogo do mês e iniciando o returno, o Fortaleza venceu o  na Arena Pantanal por 1–0.

Copa Libertadores 
Encerrando sua participação na histórica campanha na Copa Libertadores, o Fortaleza foi derrotado na Argentina pelo  por 30, sendo eliminado nas oitavas de final.

Copa do Brasil 
Pela partida de volta das oitavas de final da competição, o Fortaleza foi derrotado pelo rival  por 10, mas ainda avançou de fase ao vencer no agregado por 2–1. No sorteio realizado em 19 de julho o adversário foi definido: Fluminense. No primeiro jogo do confronto, em Fortaleza, vitória do tricolor carioca por 1–0.

Agosto: mês invicto

Elenco 
 Saídas
 Vendas: o Fortaleza comunicou o desligamento do goleiro Max Walef, vendido para o SC Dnipro-1, da Ucrânia.

 Chegadas
 Compra definitiva: No dia 11 do mês de agosto, foi anunciada a contratação do atacante Pedro Rocha, ex-, tendo adquirido 20% dos direitos e com contrato até o fim de 2023. Na metade do mês, foi anunciada a contratação por empréstimo do volante Caio Alexandre junto ao Vancouver Whitecaps até o fim de 2022.

Campeonato Brasileiro 
O primeiro jogo do mês veio com uma goleada em cima do  por 3–0. Pela terceira rodada do returno, vitória no último Clássico-Rei do ano por 1x0. Alcançando a quarta vitória seguida, o Fortaleza bateu o  por 1–0, mantendo o aproveitamento de 100% no returno. Pela 24ª rodada da competição, no Morumbi, o Fortaleza emplacou a quinta vitória consecutiva na competição vencendo o  por 1–0 e terminando o mês de agosto invicto, com 5 vitórias e 1 empate.

Copa do Brasil 
Encerrando a participação na competição, o Fortaleza empatou com o  por 2–2 no Rio de Janeiro, mas foi eliminado devido ao placar agregado de 3–2.

Setembro

Campeonato Brasileiro 
Iniciando o mês, o Fortaleza foi derrotado em casa pelo  pelo placar de 3–1. Pela 26ª rodada, o Fortaleza é derrotado fora de casa pelo  pelo placar de 2–1. Na rodada seguinte, o Fortaleza vai até Caxias do Sul e empata com o  por 1–1. No fim do mês, em jogo emocionante de duas viradas, o Fortaleza venceu o  na Arena Castelão pelo placar de 3–2.

Outubro

Campeonato Brasileiro 
O primeiro jogo do mês veio com uma vitória em cima do  por 1–0 em Goiânia. Na semana seguinte, o Fortaleza viajou até Curitiba para enfrentar o  e empatou por 1–1. Pela 31ª rodada, o Fortaleza venceu o  em casa pelo placar de 2–0 e encaminhou sua permanência na primeira divisão. Na metade do mês, o Fortaleza enfrentou o  na Arena Independência e venceu pelo placar de 2–1. Pela 33ª rodada, o Fortaleza recebeu o  e empatou pelo placar de 0–0. Pela 34ª rodada, o Fortaleza venceu o  pelo placar de 3–1 e terminou o mês de outubro invicto, com 4 vitórias e 2 empates. A vitória contra o Coritiba também classificou o clube a uma competição internacional pelo segundo ano seguido.

Novembro

Campeonato Brasileiro 
Iniciando o mês, o Fortaleza foi goleado pelo então campeão  em São Paulo por 4–0. Na rodada seguinte, o clube empatou com o  em casa por 1–1. Pela penúltima rodada da competição e último jogo do Fortaleza no Castelão, o clube aplicou uma goleada de 6–0 no , a maior goleada da competição. Finalizando o campeonato e a temporada, o Fortaleza bateu o  por 2–0 na Vila Belmiro e conquistou vaga pelo segundo ano seguido a Copa Libertadores da América de 2023.

Elenco
 Última atualização feita em 15 de agosto de 2022.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa (jogador da base)

Transferências 

 : Jogadores emprestados ao Fortaleza
 : Jogadores emprestados pelo Fortaleza
 : Jogadores que retornam de empréstimo

 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que chegaram ou saíram após terem seus contratos rescindidos
|}

Competições

Resumo das Participações

Campeonato Cearense - Série A

Quartas-de-final

Semifinal

Final

Premiação

Copa do Nordeste

Fase de Grupos

Classificação - Grupo A

Desempenho por rodada

Local:  Mandante ·  Visitante ·  ClássicoResultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate Colocação:  Quartas-de-final  Eliminação

Partidas

Quartas-de-final

Semifinal

Final

Premiação

Campeonato Brasileiro - Série A

Classificação

Desempenho em cada rodada 
Esse foi o desempenho da participação no Campeonato Brasileiro:

Local:  Mandante ·  Visitante ·  Clássico — Resultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate

Partidas

Primeiro turno

Segundo turno

Copa do Brasil

Terceira Fase

Oitavas de Final

Quartas de Final

Copa Libertadores da América

Fase de Grupos
Classificação - Grupo F

Desempenho por rodada

Local:  Mandante ·  VisitanteResultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate Colocação:  Fase final  Fase final da Copa Sul-Americana  Eliminação

Partidas

Oitavas de Final

Estatísticas

Aproveitamento de Treinadores

Artilharia 

 Gols contra. : André Bauman (, Semifinal, Camp. Cearense); Nino (, Quartas de Final, Copa do Brasil); Paulo Miranda (, 27ª Rodada, Campeonato Brasileiro)

Dobletes

Pênaltis 
Sofridos
Estes são os pênaltis a favor do Fortaleza:

Cometidos
Estes são os pênaltis cometidos por futebolistas do Fortaleza:

Assistências

Gols sofridos

Gols contra 
Estes são os gols contra feitos pelos jogadores do Fortaleza:

Jogos sem sofrer gols

Advertências 
Os cartões vermelhos e amarelos recebidos durante a temporada:

Jogos realizados

Público
Devido a pandemia de COVID-19 no Brasil, a presença ou capacidade máxima de pública pode ter sido comprometida.

Dados gerais

 Arrecadação com bilheteria: R$ 18.202.611,00

Jogos com público

Adversários

Clássicos

Cearenses

Alagoanos

Baianos

Cariocas

Catarinenses

Gaúchos

Goianos

Mato-grossenses

Mineiros

Paraibanos

Paranaenses

Paulistas

Pernambucanos

Piauienses

América do Sul

Estádios 
Esses são os estádios de futebol onde o Fortaleza atuou oficialmente na temporada:

 Última atualização em 14 de novembro de 2022.

Rankings

Ligações externas
 

 

Fortaleza
2022
Listas do Fortaleza Esporte Clube
Futebol de 2022 no Ceará